Tielmes är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Tielmes ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tielmes är platt norrut, men söderut är den kuperad. Tielmes ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Tielmes. Runt Tielmes är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arganda,  km nordväst om Tielmes. Trakten runt Tielmes består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid